Nuugaarsuk bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Nuugaarsuk, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nuugaarsuk (Alluitsup Kangerlua), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland